Das Herreneinzel der Australasian Championships 1919 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressieger war Gordon Lowe. Das Finale gewann Algernon Kingscote mit 6:4, 6:0 und 6:3 gegen Eric Pockley. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1919